Ouachita – rzeka w USA (Ouachita River)
 Ouachita – góry w USA (Ouachita Mountains)

Gminy w USA:
 Ouachita (ang. Ouachita Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Ouachita (ang. Ouachita Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Ouachita (ang. Ouachita Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ouachita (ang. Ouachita County) – w stanie Arkansas
Parafie w USA:
 parafia Ouachita (ang. Ouachita Parish) – w stanie Luizjana